Zwerenbach ist ein Gewässername:

 Zwerenbach (Breitach), rechter Zufluss der Breitach bei Riezlern, Gemeinde Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Zwerenbach (Birkhauser Graben), rechter Oberlauf des Birkhauser Grabens (zur Eger) nahe Unterwilflingen, Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Zwerenbach (Meßstetter Talbach), linker Zufluss des Meßstetter Talbachs vor Lautlingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Zwerenbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zum Kaunterbach, zur Eyach, zum Neckar) bei Ostdorf, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zwerbach